— в японской мифологии земля людей, в отличие от Такамагахары (Небеса) — обиталища богов. В древности этот термин стал ещё одним словом, обозначающим Японию в целом. Этот термин можно использовать взаимозаменяемо с Тоёасихара но Накацукуни (豊葦原中国). Между историками существует большой спор о том, где именно в Японии первоначально начал употребляться данный термин. Впервые встречается в мифе о бегстве Идзанаги из подземного царства (см. Ёми-но куни).

Значение слова нака (середина) в слове накацукуни основано на мировоззрении древних народов Японии, где накацукуни указывает на реальный мир или страну между Такамагахарой на небесах и Ёми-но куни в преисподней.

Примечания

Литература 
 
 榎村寛之「神逐」（『歴史学事典 9 法と秩序』（弘文堂、2002年）

Мифические места
Японская мифология
Синтоизм
Незавершённые статьи о японской мифологии
Незавершённые статьи о синтоизме